Autostrada A60 (Niemcy)
 Autostrada A60 (Włochy)